Бутово — упразднённая деревня в Междуреченском районе Вологодской области.

Входила в состав Сухонского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сухонский сельсовет.

Расстояние до районного центра Шуйского по автодороге — 9 км.

27 ноября 2020 года упразднена.

Население 
По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)